Daniel Rupf ist der Name folgender Personen:
* Daniel Rupf (Fussballspieler, 1967) (* 1967), Schweizer Fußballspieler und Sportfunktionär
 Daniel Rupf (Fußballspieler, 1986) (* 1986), deutscher Fußballspieler